NYSE Arca Oil Index (XOI) — американский фондовый индекс. В индекс включаются ведущие нефтяные компании. Индекс начал рассчитываться 27 августа 1984 года на уровне 125 пунктов. Amex Oil Index ведётся на Американской фондовой бирже.

Компоненты 
По состоянию на 2022 год в индекс входили следующие компании:

Примечания 

Фондовые индексы США